

Поняття у різних сферах 
 Образ (філософія) — філософське поняття, що означає репрезентацію, відображення, представлення.
 Образ (християнство) — те саме що ікона  — зображення осіб або подій священної або церковної історії, що є предметом шанування.
 Образ (психологія) — сформований у свідомості людини уявний (ментальний) образ сприйманого нею об'єкта у навколишньому середовищі.
 Образ (в математиці) відображення (функції) — результат відображення .
 Образ (біохімія) — нуклеотидна послідовність центрів зв'язування або загальні риси структури білка.
 Образ (дизайн)
 Образ (хемометрика)

Словосполучення з цим поняттям 
 Художній образ — особлива форма естетичного освоєння світу, за якої зберігається його предметно-чуттєвий характер, його цілісність. Загальна категорія художньої творчості, форма тлумачення й освоєння світу з позиції певного естетичного ідеалу шляхом створення естетично впливових об'єктів. Також будь-яке явище, творчо відтворене в художньому творі.
 Сценічний образ — створюваний актором, наприклад у спектаклі або кінофільмі.
 Образ духа — духовне преставлення вигляду і характеристик духа (в християнстві, екзорцизмі, окультизмі, метапсихології тощо). 
 Образ смерті — лик смерті, вигляд смерті.
 Образ тіла — вигляд, представлення тіла, наприклад у сценічному або образотворчому мистецтві.
 Образ диска (англ. disk image) — комп'ютерний файл, що містить у собі повну копію вмісту й структури файлової системи і даних, що знаходились на диску-джерелі, з якого зроблено копію.
 Образ оптичного диску — файл, що містить у собі всю інформацію й структуру оптичного диску.
 Образ ПЗП (постійно запам'ятовуючий пристрій) (англ. ROM image) — файл, що містить копію даних з мікросхеми ПЗП, наприклад, з картриджа ігрової приставки, із ПЗП комп'ютера, ПЗП ігрового автомата й т.д.
 ISO-образ — загальновживана назва комп'ютерного файла, що має розширення «.iso» та містить у форматі ISO 9660 (стандарту запису даних на CD) точну копію інформації, зчитаної з оптичного диска.

Прізвище 
 Образ Василь Федорович (*1956) — український кінорежисер, сценарист.

Примітки

Корисне посилання 
 

Прізвища